

Lokalizacje

Austria 
 Traunstein – szczyt w Oberösterreichische Voralpen
 Bad Traunstein – miejscowość w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Niemcy 
 Traunstein – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Traunstein – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Traunstein – stacja kolejowa w Traunsteinie

Inne 
 Traunstein – skała